Naimark ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Neumark (1909–1978), russischer Mathematiker
 Norman M. Naimark (* 1944), US-amerikanischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Viktor Naimark (* 1963) ist ein deutscher Maler, Bildhauer und Architekt russischer Herkunft

Siehe auch:
 Naymark